Pimlico hat folgende Bedeutungen:

 ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk City of Westminster, siehe Pimlico (London)
 eine Station der London Underground, siehe Pimlico (London Underground)